Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1986/87 war die 38. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die drei Aufsteiger TS Woltmershausen (Wiederaufstieg nach einer Saison), Bremen 1860 (Rückkehr nach zwölf Jahren) und Vatan Sport Bremen (erstmals in der höchsten Bremer Amateurklasse) hinzu.

Sieger wurde erstmals der FC Mahndorf. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort ließ er die Amateurmannschaft des Hamburger SV sowie den TSV Plön und den ASC Nienburg hinter sich und stieg erstmals auf in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Bremen 1860 musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen und TuSpo Surheide nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1986/87 im deutschen Fußball-Archiv

1986
Fußballsaison 1986/87